Vissel Kobe er en fodboldklub der holder til  i Kobe, Japan. Vissel Kobe spiller i japans bedste fodboldrække J. League.

Michael Laudrup spillede 1997-1998 for klubben.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 9. september 2021.

Noter

Eksterne henvisninger 
 Vissel Kobes hjemmeside
 J.League

Fodboldklubber i Japan
Etableret i 1966
Kobe